Seznam polkov z zaporedno številko 106.

Seznam 
 Pehotni
 106. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 106. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 106. strelski polk (ZSSR)
 106. pehotni polk (Wehrmacht)
 106. grenadirski polk (Wehrmacht)
 106. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 106. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 106. oklepni polk (ZDA)
 106. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 106. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 106. graničarski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 106. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi